Высшая категория 2021/2022 () — 83-й сезон чемпионата Албании по футболу. Он начался 10 сентября 2021 года и закончится 26 мая 2022 года.

Чемпионский титул завоевал клуб «Тирана».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

1—18 туры

19—36 туры

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Албании на soccerway

Чемпионат Албании по футболу
Албания
Спорт в Албании в 2021 году
Спорт в Албании в 2022 году